Michel Hamburger (Neuilly-sur-Sena, 28 de noviembre de 1947-Ramatuelle, Var, 2 de agosto de 1992), conocido artísticamente como Michel Berger, fue un pianista, cantautor, director artístico francés. Estaba casado con la cantante France Gall.

Biografía 
Michel Berger nació el 28 de noviembre de 1947 en Neuilly-sur-Seine, hijo del profesor de medicina y nefrología Jean Hamburger y de la concertista Annette Haas, los dos de confesión judía y convertidos al protestantismo.

A la edad de cinco años, su padre sufrió una seria operación de los pulmones que supuestamente lo dejó con amnesia parcial (se acordaba de todo salvo de su familia), y de ahí que abandonó a su mujer e hijos sin más explicaciones.

En 1974 conoce a la cantante France Gall con la que empieza una relación profesional y personal. Se casaron el 22 de junio de 1976; tuvieron dos hijos: Pauline nacida el 14 de noviembre de 1978 en Neuilly-sur-Sena y fallecida el 15 de diciembre de 1997 a causa de la fibrosis quística que sufría, y Raphaël nacido el el 2 de abril de 1981 en Boulogne-Billancourt

El 2 de agosto de 1992 durante sus vacaciones en Ramatuelle junto a su esposa e hijos, muere de un ataque cardíaco mientras jugaba un partido de tenis.

Michel Berger está enterrado en el cementerio de Montmartre en París, en la 29.º división.

Comienzos en la música 
Michel Berger se dio a conocer como cantante desde los años 1960. En 1963, hace su primera aparición a la televisión donde canta la canción la Camomille. Es igualmente en 1963 que sale un premier EP 45 con la canción D'Autres Filles. Otros temas les van a seguir pero no encantan al público.

Carrera como compositor, productor y director artístico

Productor y compositor (años 1960) 
Michel Berger pasa luego a la producción en EMI donde escribe, entre otros, para Bourvil (Los Girafes) en 1967, y para Vanina Michel, con que tiene una aventura en 1969.

Colaboración con Véronique Sanson 
En 1972 ingresa en la discográfica Warner Music y produce los dos primeros discos de Véronique Sanson.

Colaboración con Françoise Hardy 
En 1973 relanza la carrera de Françoise Hardy produciendo su álbum Message personnel.

Colaboración con France Gall 
En 1974, escribe para France Gall La Déclaration d'amour. Relanza la carrera de la cantante y producirá todos sus álbumes a partir de 1975; se casaron el 22 de junio de 1976.

Starmania 
Michel Berger escribe junto a Luc Plamondon la ópera rock Starmania. El álbum de estudio sale a la venta en 1978. Interpretado por: France Gall, Daniel Balavoine, Claude Dubois, Diane Dufresne, Nanette Workman, Eric Estève y Fabienne Thibault, estrenado en el Palacio de Congresos de París el 10 de abril de 1979 .

Años 1980 
En 1982, crea su propia discográfica, Apache, distribuida por Warner Music Francia.

En 1985, escribe y realiza el álbum de Rock 'n Roll Attitude de Johnny Hallyday.

Años 1990 
En 1990 escribe otro espectáculo junto a Luc Plamondon, La Légende de Jimmy inspirada en la vida de James Dean, este espectáculo cuenta con: Diane Tell, Renaud Hantson, Tom Novembre, Nanette Workman et Jérôme Savary

Carrera de cantante 
La carrera de cantante de Michel Berger debuta en los años 1960, periodo de los cantantes yeyé. Pero después de haber grabado varios temas no encuentra un gran éxito, y regresa a su rol de director artístico en Pathé Marconi hasta que graba su primer álbum solo, Michel Berger comúnmente llamado Cœur brisé, este nombre lo recibe porque su portada muestra un corazón roto de color rojo.

En 1975 saca el álbum "Que l'amour est bizarre" donde destaca la canción "Seras-tu là?". Al año siguiente la canción "Mon piano danse", del álbum con el mismo nombre, tiene un éxito modesto.

En 1980 su nuevo álbum "Beauséjour" contiene tres grandes éxitos: "La Groupie du piniste, "Quelques mots d'amour" y "Celui qui chante". Ese mismo año se sube al escenario en el Théâtre de Champs-Élysées con el mismo éxito.

Michel Berger tiene otros éxitos como: "Mademoiselle Chang" en 1981, "Voyou" y "Les Princes des Villes" en 1983 y "Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux" y "Y'a pas de honte" en 1985

En 1986 hace un concierto en Zénith.

En 1990 saca el álbum "Ça ne tient pas debout", el gran éxito de este álbum es "Le Paradis blanc".

En 1992 saca el álbum "Double Jeu" junto a France Gall con canciones como: "Laissez passer les rêves" y "Superficiel et léger"

Notas y referencias

Referencias 

Cantautores de Francia
Compositores de teatro musical
Directores artísticos
Fallecidos por infarto agudo de miocardio
Escritores con seudónimo
Sepultados en el cementerio de Montmartre
Pianistas de Francia
Productores discográficos de Francia
Nacidos en Neuilly-sur-Seine